Håkan Serner – attore svedese
 Walter Serner – scrittore e saggista boemo